Příjmení Rousek nosí více významných osobností:

 Josef Rousek (1872–1942) – zachránce tonoucích
 Pavel Rousek (* 1953) – český římskokatolický kněz
 Tomáš Rousek (* 1993) – český hokejový útočník
 Václav Rousek (1926–1951) – český vrah

Externí odkazy